Корабе́льна ра́да — нарада, скликається керівником для вирішення проблеми в умовах дефіциту інформації і часу. Може використовуватися для пошуку рішень у різних галузях людської діяльності.

Інша назва: «Нарада піратів». Автори методу — Гильде В., Штарк К. Д. (НДР), 1970 р.

Мета методу — максимально використати досвід, знання і фантазію всіх без винятку учасників наради для вирішення проблеми.

Суть методу — суворе виконання кожним учасником певних правил, одним з яких є заздалегідь встановлена черговість виступів від «юнги» до «капітана»: від молодшого до старшого. Успіх роботи наради залежить головним чином від уміння керівника — «капітана» — створити спокійну ділову обстановку, стимулюючу учасників на активний пошук вирішення проблеми.

План дій 

 Оголосити учасникам черговість виступів.
 Чітко сформулювати проблему і представити її у формі, найзручнішою для учасників.
 Вислухати кожного учасника про шляхи вирішення проблеми (етап — «Висунення ідей»).
 Відібрати 2-3 ідеї для опрацювання.
 Критика відібраних ідей (етап — «Критика ідей»).
 Захист і розвиток ідей, підданих критиці (етап — «Захист ідей»).
 Вибір керівником тих пропозицій, які допоможуть краще вирішити проблему.
 Реалізація рішень.

Правила проведення наради 

 Висловлюватися по проблемі повинні всі.
 Порядок виступів — від «юнги» до «капітана», від молодшого до старшого.
 Питання ставить тільки «капітан».
 Критикувати ідеї і захищати їх тільки після команди «капітана».
 Критикувати, а потім і захищати відібрані ідеї повинні всі.
 Підсумок роботи підбиває «капітан»

Результат — отримання нової інформації та ідей, необхідних для прийняття рішення.

Переваги і недоліки 

 Легкість освоєння методу і простота в обігу.
 Незначні витрати часу на проведення.
 Призначений для вирішення порівняно простих завдань.
 Найефективніший при розв'язанні організаційних проблем, а також технічних завдань невисокого рівня складності.

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20100402010232/http://www.dreamcity.com.ua/doc/14/1/79/
 http://www.inventech.ru/pub/methods/ 
  Гильде В., Штарке К. Д. Нужны идеи. — М.: Мир, 1973. ММК.
  Буш Г. Я. Основы эвристики для изобретателей. — Рига: Знание, 1977.

  Кузьмин А. М. Методы поиска новых идей и решений. Корабельный совет. // Методы менеджмента качества, №4, 2003.

Ухвалення рішень
Менеджмент
Спілкування